Alkmaria är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Horst 1919. Alkmaria ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Alkmaria